La gare d'Aïn Touta est une gare ferroviaire algérienne située sur le territoire de la commune d'Aïn Touta, dans la wilaya de Batna.

Situation ferroviaire 
La gare est située au nord de la ville d'Aïn Touta. C'est une gare intermédiaire de la ligne d'El Guerrah à Touggourt et la gare origine de la ligne d'Aïn Touta à M'Sila. Elle est précédée de la gare de l'Université Hadj Lakhdar et suivie de celle d'El Kantara sur la ligne d'El Guerrah à Touggourt ; elle est suivie de celle de Barika sur la ligne d'Aïn Touta à M'Sila.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare est desservie par :

 les trains grandes lignes des liaisons :
 Alger - M'Sila - Batna ;
 Alger - Touggourt ;

 les trains régionaux des liaisons :
 Skikda - Aïn Touta ;
 Aïn Touta - université Hadj Lakhdar - Batna - université Mostefa Ben Boulaïd - Djerma.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne d'El Guerrah à Touggourt
 Ligne d'Aïn Touta à M'Sila
 Liste de gares en Algérie

Liens externes 
 .

Gare dans la wilaya de Batna
Gare-Ain Touta